Мочалка — розмовна назва мачулки, жмутка мачули

 Мочалка — присілок, Таборинський район, Свердловська область, Росія

Див. також 
 Мочалище